Kulere peut désigner :
 les Kulere, un peuple du Nigeria
 le kulere, une langue tchadique